

Geografia 
 Murata – jezioro w Estonii i na Łotwie,
 Murata – miejscowość w San Marino,
 Murata – miejscowość w Japonii,

Osoby 
 Murata – japońskie nazwisko.
 Murata Shigeharu – pilot, twórca japońskiego lotnictwa torpedowego.

Broń 
 Karabin Murata Typ 13 – karabin

Inne 
 SS Murata – klub piłkarski.
 Murata – japońskie przedsiębiorstwo,